Митрополи́т Варна́ва (, в миру Ма́ркос Ти́рис, ; ) — епископ Элладской православной церкви и формально Константинопольской православной церкви, митрополит Неапольский и Ставропольский (с 2004).

Биография 
Родился в 1958 году в Салониках в районе Диавата в семье выходцев из Малой Азии. Среднее образование получил там же, затем окончил церковную школу в городе Ламия. Успешно окончил педагогическую академию в городе Ламии, в дальнейшем — богословский факультет в Университете Аристотеля в городе Салоники. По окончании учёбы работал на знаменитой кондитерской фабрике «Пападопулос», пройдя путь от рабочего до административного работника.

В 1984 году был пострижен в монашество с именем Варнава и рукоположен в сан диакона митрополитом Неапольским и Ставропольским Дионисием (Ладопулосом). В том же году был рукоположен во священника и возведён в достоинство архимандрита. Занимал должность генерального архиерейского эпитропа (Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος) и протосинкелла данной митрополии. Позднее награждён титулом «архимандрита Вселенского престола».

С 1989 по 2004 год являлся руководителем отдела финансово-экономической службы Элладской православной церкви в Салониках.

23 июня 1992 года стал игуменом монастыря во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Неа-Магнисии

6 октября 2004 года решением Священного синода Элладской православной церкви был избран митрополитом Неапольским и Ставропольским.

10 октября того же года в кафедральном Благовещенском соборе города Афин был хиротонисан во епископа Неапольского и Ставропольского с возведением в сан митрополита.

7 ноября 2004 года в кафедральном соборе Иоанна Предтечи в Неаполисе состоялась его интронизация.

Примечания 

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви